Гуэрини () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Гуэрини, Винченцо (род. 1953) — итальянский футболист и тренер.
 Гуэрини, Лоренцо (род. 1966) — итальянский политик.

См. также  
Гуэррини